Aldebaran-Klasse bezeichnet:

 eine Klasse von acht Kanonenbooten der französischen Marine, die von 1916 bis 1940 in Dienst waren, siehe Aldébaran-Klasse
 eine Klasse von drei Fregatten (später Korvetten) der italienischen Marine, die 1951 als ausgemusterte Geleitzerstörer von den USA übernommen wurden, siehe USS Gandy (DE764) / Altair (F591)
 eine Klasse von acht 1939 bis 1943 gebauten deutschen Minenräumbooten, die ab 1956 mit der Bezeichnung Aldebaran-Klasse in der deutschen Bundesmarine dienten, siehe Deutsche Minenräumboote#Räumboote der Bundesmarine